Welsh puede hacer referencia a:

Personas 
 Harry Welsh (1918-1995), oficial de la Compañía Easy, 2.º Batallón, 506º Regimiento de Infantería de Paracaidistas, 101.ª División Aerotransportada durante la Segunda Guerra Mundial. 
 Irvine Welsh (1958-), escritor británico, conocido por su novela Trainspotting.
 Kenneth Welsh (1942-), actor de cine y televisión canadiense-estadounidense (algunas veces acreditado como Ken Welsh).
 Mikey Welsh (1971-2011), artista y músico estadounidense, conocido por haber sido bajista de la banda Weezer.
 Thomas Welsh (1824-1863), soldado del ejército de los Estados Unidos durante la guerra mexicano-estadounidense y general de brigada durante la Guerra de Secesión Estadounidense.
 Thomas Clark Welsh (1996- ), baloncestista estadounidense.

Toponimia 
 Welsh (Luisiana), pueblo ubicado en la parroquia de Jefferson Davis, en el estado estadounidense de Luisiana.

Lingüística, idiomas 
 Welsh Not, castigo que aplicaban algunas escuelas galesas en los siglos XIX y XX a los niños que hablaban galés.

Cultura culinaria 
 Welsh rarebit, plato galés con salsa salada hecha con una mezcla de queso y varios otros ingredientes, servida caliente sobre una tostada.

Miscelánea 
 Welsh Rugby Union, asociación reguladora del rugby en Gales.